Список видеоигр о Бэтмене охватывает компьютерные, мобильные и консольные системы с 1980-х годов, где Бэтмен из DC Comics играет какую-либо роль.

Игры, где Бэтмен - главный герой

Игры, где Бэтмен - второстепенный персонаж

Игры про Бэтмена на мобильные устройства

Серия Batman: Arkham 

 Первая часть серии Batman: Arkham Asylum, рассказывающая о захвате Джокером психиатрической больницы Аркхем и спасении её супергероем Бэтменом.
 Вторая часть компьютерной игры Batman: Arkham City, события которой происходят на огороженной стенами территории Готэма, именуемой Аркхэм-сити, город-тюрьма для преступников всех видов.
 Приквел Arkham Asylum, первая часть, по внутренней хронологии, Batman: Arkham Origins, рассказывающая игроку о первых годах существования Бэтмена в Готэме.
 Третья часть компьютерной игры Batman: Arkham Knight. История происходит спустя год после событий Batman: Arkham City.

См. также 
Список игр, основанных на комиксах DC

Примечания

Ссылки 
 
 

игры
Бэтмен